Ве́бстер () — англомовне прізвище нормандсько-французького походження, що у перекладі значить «ткач».

Відомі носії:
 Адам Вебстер (;  1995) — англійський футболіст, захисник.
  (; 1909—1973) — американський джазовий музикант, тенор-саксофоніст.
 Вільям Вебстер ();  1924) — американський державний діяч, директор ФБР (1978—1987), директор ЦРУ (1987—1991).
 Данієль Вебстер (; 1782—1852) — американський політик, державний секретар США (1841—1843 та 1850—1852).
 Джин Вебстер (; 1876—1916) — американська письменниця.
 Джон Вебстер (; 1578—1634) — англійський драматург.
 Колін Вебстер (; 1932—2001) — валлійський футболіст, нападник.
 Лліам Вебстер (;  1986) — австралійський хокеїст, нападник.
 Марк Вебстер (;  1983) — валлійський професійний гравець в дартс, чемпіон світу () з дартсу 2008 року.
 Ной Вебстер (; 1758—1843) — американський мовознавець, лексикограф, автор Американського словника англійської мови.
 Ровена Вебстер (;  1987) — австралійська ватерполістка, олімпійська медалістка (2012).
 Сем Вебстер (;  1991) — новозеландський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор 2016.
 Стівен Вебстер (;  1959) — британський дизайнер ювелірних виробів.
 Том Вебстер (; 1948—2020) — канадський хокеїст та тренер.

Примітки